Ессей — многозначный термин.

Географические объекты в России 
 Ессей — посёлок в Эвенкийском районе Красноярского края.
 Ессей — озеро в Красноярском крае.

Религия 
 Ессей — последователь иудейской секты.